Le terme ligne 321 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 321 des chemins de fer hongrois
 Ligne 321 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

321